Mistrzostwa Oceanii w Rugby 7 Kobiet 2008 – drugie mistrzostwa Oceanii w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez FORU mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Oceanii, które odbyły się wraz z turniejem męskim w dniach 25–26 lipca 2008 roku w samoańskim mieście Apia. Była to jednocześnie kwalifikacja do 2009 Rugby World Cup Sevens.

Informacje ogólne 
W rozegranym na Apia Park turnieju początkowo miało wziąć udział sześć reprezentacji, ostatecznie jednak drużyna Papui-Nowej Gwinei odwołała swój przyjazd. Pięć pozostałych zespołów walczyło zatem w pierwszym dniu systemem kołowym o awans do półfinałów, ostatnia w grupie drużyna musiała zadowolić się piątym miejscem zawodów. W rozegranych w drugim dniu zawodów meczach półfinałowych stawką były nie tylko medale tej imprezy, ale również awans na Puchar Świata. Zwycięzcy półfinałów, zapewniwszy sobie jednocześnie awans na Puchar Świata 2009, zmierzyli się w walce o mistrzostwo kontynentu, przegrani zaś walczyli o brązowy medal.

W finale Australijki pokonały zawodniczki z Nowej Zelandii, trzecie miejsce przypadło zaś Fidżi.

Faza grupowa

Faza pucharowa

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Mistrzostwa Oceanii w rugby 7
2008 w rugby union
2008 w Oceanii
Apia
Rugby union na Samoa
Samoa w XXI wieku